Ганзак (Гандзак; ; ; ; ) :Ганзак (Гандзак) — давньовірменська та давньоперська назва р. Гянджа (Азербайджан). Ганзак — стародавнє місто на північному заході Ірану.

 Див. також   Гандзак''' — село в Ґегаркунік Республіки Вірменія. 
 Гянджа (значення)

Примітки